Phantasm – serie di film horror
 Fantasmi (Phantasm) – primo film dell'omonima saga horror, uscito nel 1979
 Phantasm – personaggio dei fumetti DC Comics
 Phantasm – consort of instruments britannico
 Phantasm – gruppo musicale statunitense
 Phantasm Records – etichetta discografica britannica